Höglandet kan avse:

Geografi
Höglandet – en stadsdel i Bromma inom Stockholms kommun.
Höglandet, Korpo – en ö i kommundelen Korpo i Pargas stad.
Höglandet, Nagu – en ö i kommundelen Nagu i Pargas stad.

Högplatåer
I många regioner där det bara finns ett högland går det ofta endast under beteckningen ”höglandet”.
Armeniska höglandet
Brasilianska höglandet – ett landområdet i Sydamerikas östra del
Böhmisk-mähriska höglandet – ett högland i Tjeckien
Centralsibiriska höglandet – en region i centrala Sibirien ellan floderna Jenisej och Lena 
Guyanas högland – prekambrisk urbergssköld i Guyana och norra Brasilian
Isländska höglandet – omfattar stora delar av Islands inland
Skotska höglandet – historisk region i Skottland
Småländska höglandet – den del av höglandsområdet Sydsvenska höglandet som ligger inom Småland
Sydsvenska höglandet – en ekoregion som omfattar norra Småland, södra Västergötland och södra Östergötland

Se även
Högland (olika betydelser)